Villagrande è un toponimo che può riferirsi a:
Villagrande – frazione di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno
Villagrande – frazione di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno
Villagrande – frazione di Rivamonte Agordino in provincia di Belluno
Villagrande – frazione di Mombaroccio in Provincia di Pesaro e Urbino
Villagrande – frazione di Montecopiolo in Provincia di Pesaro e Urbino
Villagrande – frazione di Tornimparte in provincia dell'Aquila
Villagrande Strisaili – comune italiano della provincia di Nuoro.